

Personnalités 

 Alphonse Balat (1818-1895), architecte belge ;
 Théodoric Balat (1858-1900), missionnaire franciscain, martyr en Chine, saint.

Lieux 

 Balat, agglomération du district de Didim dans la province d'Aydın en Turquie ;
 Balat, l'un des 57 quartiers du district de Fatih à Istanbul, en Turquie, principal quartier juif de la ville ;
 Balat, station de la ligne 5 du tramway d'Istanbul, en Turquie ;
 Balat, agglomération appelée autrefois Balaha ghaat dans le district de Madhubani dans la Division de Darbhanga en Inde.

Documentation 
 BALaT, portail des bases de données (photothèque, bibliothèque) et outils en ligne de l'Institut royal du patrimoine artistique en Belgique.